Red Dog Mine (Alaska), een plaats in Alaska
 Red Dog-mijn, een zinkmijn in Alaska